Го́рный — топоним, а также фамилия.

Населённые пункты

Казахстан 
 Горный — до 2008 года название села (ранее рабочий посёлок) Танбалытас в Жамбылском районе Алматинской области.

Россия 
Алтайский край
 Горный — посёлок в Красногорском районе.

Амурская область
 Горный — посёлок в Зейском районе.

Башкортостан
 Горный — деревня в Архангельском районе.
 Горный — деревня в Кушнаренковском районе.
 Горный — деревня в Туймазинском районе.
 Горный — село в Чишминском районе.

Брянская область
 Горный — посёлок в Стародубском районе.

Бурятия
 Горный — посёлок в Кабанском районе.

Забайкальский край
 Горный — посёлок городского типа (ЗАТО) в Улётовском районе.

Иркутская область
 Горный — посёлок в Иркутском районе.

Краснодарский край
 Горный — хутор в муниципальном образовании город Новороссийск.
 Горный — посёлок в Туапсинском районе.

Красноярский край
 Горный — посёлок в Ачинском районе.

Мурманская область
 Горный — бывший посёлок в Печенгском районе.

Новгородская область
 Горный — посёлок в Хвойнинском районе.

Новосибирская область
 Горный — посёлок в Мошковском районе.
 Горный — посёлок городского типа в Тогучинском районе.

Оренбургская область
 Горный — посёлок в Асекеевском районе.
 Горный — посёлок в Красногвардейском районе.
 Горный — посёлок в Новосергиевском районе.
 Горный — посёлок в Оренбургском районе.

Пермский край
 Горный — посёлок в Двуреченском сельсовете Пермского района.
 Горный — посёлок в Мостовском сельсовете Пермского района.

Приморский край
 Горный — посёлок городского типа в Кировском районе.

Ростовская область
 Горный — посёлок городского типа в Красносулинском районе.
 Горный — посёлок в Семикаракорском районе.

Самарская область
 Горный — посёлок в Кошкинском районе.

Саратовская область
 Горный — посёлок в Вольском районе.
 Горный — посёлок городского типа, административный центр Краснопартизанского района.
 Горный — посёлок в Озинском районе.

Свердловская область
 Горный — посёлок в Гаринском городском округе.
 Горный — посёлок в Каменском городском округе.
 Горный — посёлок (в 1947—1954 годах), затем город Свердловск-45, в 1994 году переименован в город Лесной.

Ставропольский край
 Горный — хутор в Будённовском районе.
 Горный — хутор в Новоселицком районе.
 Горный — посёлок в Петровском районе.
 Горный — посёлок в Предгорном районе.

Тульская область
 Горный — посёлок в Воловском районе.

Тюменская область
 Горный — посёлок в Сургутском районе.

Ульяновская область
 Горный — посёлок в Новоспасском районе.

Хабаровский край
 Горный — посёлок городского типа в Солнечном районе.
 Горный — название посёлка Среднехо́рского в районе имени Лазо до 1965 года.

Челябинская область
 Горный — посёлок в Агаповском районе.
 Горный — посёлок в Аргаяшском районе.
 Горный — посёлок в Миасском городском округе.

Ярославская область
 Горный — посёлок в Ростовском районе.

Другое 
 Горный — улус (ранее — район) в центральной части Якутии.
 Горный — микрорайон в составе Советского района города Волгограда.

Транспорт 
 Горный — аэропорт посёлка Тура.

Фамилия, псевдоним 
 Горный, Артём Григорьевич (1912—1986) — советский военный юрист, генерал-полковник юстиции.
 Горный, Игорь Викторович (род. 1973) — российский физик, профессор РАН.
 Горный (Яшков), Юрий Гаврилович (род. 1941) — русский артист оригинального жанра, менталист.
 Сергей Горный — псевдоним русского поэта и прозаика Александра Авдеевича Оцупа (1882—1948).

См. также 
 Горный Балыклей
 Горный Борок
 Горный Ерик
 Горный Зерентуй
 Горный Ключ
 Горный Ключ
 Горный Луч
 Горный Ручей
 Горный улус
 Горный Уразбай
 Горный Хутор
 Горный Шумец
 Горный Щит
 
 
 
 
 Новогорный